Pushpa é um filme indiano de suspense e ação escrito e dirigido por Sukumar. Produzido por Naveen Yerneni e Y. Ravi Shankar de Mythri Movie Makers em associação com Muttamsetty Media, o filme é estrelado por Allu Arjun, Rashmika Mandannae Fahadh Faasil, enquanto Jagapathi Babu, Prakash Raj, Dhananjaye Sunil desempenham papéis coadjuvantes.

A música do filme é composta por Devi Sri Prasad, com cinematografia e edição foram interpretadas por Miroslaw Kuba Brozek e Karthika Srinivas, respectivamente. O filme tem lançamento previsto para 13 de agosto de 2021, em Telugu, juntamente com versões dubladas nas línguas Malayalam, Tamil, Hindi e Kannada.

Elenco 

 Allu Arjun como Pushpa Raj
 Rashmika Mandanna
 Fahadh Faasil
 Jagapathi Babu
 Prakash Raj
 Dhananjay
 Sunil
 Harish Uthaman
 Vennela Kishore

Produção

Desenvolvimento 
Após o sucesso de Rangasthalam (2018), Sukumar narrou um roteiro para Mahesh Babu, com quem trabalhou anteriormente em 1: Nenokkadine (2014). Babu, que gostou da história, deu um aceno ao projeto, e foi relatado para começar a filmagem depois de completar o projeto Maharshi (2019) de Vamshi Paidipally. Em meados de abril de 2019, a Mythri Movie Makers, que colaborou com Sukumar em seu filme anterior Rangasthalam, anunciou oficialmente o projeto que foi provisoriamente intitulado como #SSMB26, marcando assim sua segunda colaboração com Babu e Sukumar. Devi Sri Prasad foi contratado para marcar música para o filme.

Em março de 2019, Babu tuitou que ele saiu do projeto de Sukumar citando diferenças criativas. O ator assinou seu próximo projeto com Anil Ravipudi intitulado como Sarileru Neekevvaru, enquanto Sukumar se aproximou de Allu Arjun para sua próxima marcação de seu reencontro com o diretor após uma década desde Arya 2 (2009), Mythri Movie Makers que anteriormente se associou com Babu e Sukumar projeto, está produzindo o filme.

Pré-produção 
Sukumar descreveu o enredo como: "O roubo de lixões vermelhos nas colinas de Andhra é um nexo complicado que se desenrola no curso da narrativa através de um coolie-virou-contrabando." Ele pessoalmente foi para o local explorando toda a Floresta De Nallamala como o filme é ambientado em Rayalaseema e Nellore e a trama gira em torno do contrabando de lixões vermelhos. Como a maioria das filmagens ocorrem em cenário rural, Allu Arjun foi relatado ao mestre chittoor sotaque para o filme, e os criadores contrataram uma equipe de Bollywood para trabalhar em seu visual. A história foi ambientada no pano de fundo da floresta de Seshachalam, localizada na região montanhosa de Tirumala.

O filme foi lançado formalmente em outubro de 2019. Devi Sri Prasad está compondo a música do filme. O cineasta polonês Miroslaw Kuba Brozek, que trabalhou para o Gangleader (2019) de Nani, assinou contrato para o filme. Karthika Srinivas está realizando a ediçãodo filme, enquanto Mounika e Ramakrishna, os diretores de arte do filme anterior de Sukumar, Rangasthalam (2018), foram escolhidos para o design da produção. Resul Pookutty é assinado para o design de som do filme. O título pushpa do filme foi anunciado oficialmente em 8 de abril de 2020, por ocasião do aniversário de Allu Arjun.

Elenco 
Rashmika Mandanna foi escalada como atriz principal do filme. Mandanna em uma interação online confirmou que ela vai aprender um novo dialeto para o filme, que é ligeiramente baseado no sotaque de Chittoor. Vijay Sethupathi entrou em negociações para interpretar o antagonista em outubro de 2019, depois de trabalhar com Sukumar na produtora uppena (2020), e foi confirmado para fazer parte do filme em janeiro de 2020. No entanto, em julho de 2020, Sethupathi deixou o filme citando conflitos de agenda.

O ator de Kannada Dhananjay foi relatado para desempenhar um papel fundamental em abril de 2020. Jagapathi Babu e Prakash Raj foram contratados para desempenhar papéis-chave no filme. Em novembrode 2020, Sunil foi escalado como coadjuvante e esteve presente na segunda programação do filme, juntamente com Harish Uthaman, e Vennela Kishore. Embora tenha sido relatado que Anasuya Bharadwaj estava desempenhando um papel crucial, ela esclareceu mais tarde que não foi abordada para o filme. Em março de 2021, o ator fahadh Faasil foi anunciado como antagonista do filme, marcando sua estreia no cinema telugu.

Filmagens 
Em julho de 2019, os criadores planejavam iniciar as filmagens do filme por ocasião de Dusshera (7 de outubro de 2019). No entanto, o evento de lançamento do filme aconteceu em 30 de outubro de 2019, com uma cerimônia formal de puja realizada em Hyderabad, no escritório de Mythri Movie Makers, com o elenco e a equipe do filme presentes no evento. Em dezembro de 2019, Sukumar realizou um teste em Athirappilly Falls,em Kerala. O envolvimento de Allu Arjun nas promoções de Ala Vaikunthapurramuloo (2020), os criadores planejavam filmar a primeira programação do filme em Kerala em março de 2020, com Arjun aderindo à programação, no entanto, as filmagens foram interrompidas devido à pandemia COVID-19 na Índia.

Após a crise do COVID-19, os fabricantes abandonaram a ideia de filmar pushpa em locais estrangeiros, em vez de contratar técnicos da Índia, tornando-o um projeto Make in India. Uma sequência de ação de 6 minutos é relatada como um custo de 6 crores. Allu Arjun foi treinado intensamente para esta sequência. Mais tarde, os fabricantes planejaram mudar o local de Kerala para Andhra Pradesh, devido a restrições nas viagens, a fim de conter a pandemia COVID-19. Em junho de 2020, os criadores planejavam retomar as filmagens em Ramoji Film City, em Hyderabad. Nalgonda também foi considerado como um local potencial.

O governo dos Correios permitiu filmagens com equipe mínima, os criadores decidiram começar as filmagens. As filmagens foram retomadas em 10 de novembro de 2020 na floresta de Maredumilli, em Andhra Pradesh. Em fevereiro de 2021, o cronograma de filmagem em Rampachodavaram e Maredumilli foi concluído. A equipe também terminou um cronograma em Kerala em março de 2021. As obras de dublagem do filme começam em abril de 2021.

Música 
O colaborador regular de Sukumar, Devi Sri Prasad, foi amarrado para marcar música para o filme, e a sessão musical do filme começou em meados de setembro de 2019. Em uma interação de vídeo zoom, Prasad revelou que cinco músicas foram finalizadas para o filme e começaram a compor as músicas durante o confinamento nacional devido ao COVID-19.

Lançamento 
Em 28 de janeiro de 2021, foi anunciada a data de lançamento do filme em 13 de agosto de 2021, coincidindo com o Dia da Independência. Está programado para ser lançado em Telugu, juntamente com versões dubladas em malayalam, tamil, kannada e línguas hindi.

Notas 

 Mythri Movie Makers, fez sua estreia na produção cinematográfica, com Srimanthudu (2015) de Mahesh Babu.
 Allu Arjun, Sukumar e o compositor Devi Sri Prasad,trabalharam juntos em Arya e Arya 2.

Ligações externas 
 Pushpa'' no IMDb
Pessoas vivas
Filmes da Índia de 2021
Filmes em produção
Filmes da Índia
Filmes de suspense
Filmes de ação
Filmes de suspense da década de 2020
Filmes de ação da década de 2020